Сен-Жульє́н-пре-Бор () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Ліможа, 55 км на схід від Тюля.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Жульєн-пре-Бор і Сарру було об'єднано в новий муніципалітет Сарру-Сен-Жульєн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 443,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-пре-Бор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез